Gignac puede referirse a: 

 Gignac, comuna de Hérault (Francia).
 Gignac, comuna de Lot (Francia).
 Gignac, comuna de Vaucluse (Francia).
 André-Pierre Gignac, un futbolista profesional francés que juega para los Tigres en la Liga MX de México.